Евдокия ( – „добра воля“, „благопожелание“, „благоволение“) е женско име. Мъжката форма е Евдокий. Имен ден празнуват на 1 март. Евдокия може да се отнася за:
 Света Евдокия – християнска мъченица
 Евдокия Българска (1898 – 1985) – българска княгиня, дъщеря на цар Фердинанд
 село Евдокия (от 7 декември 1934 до 25 март 1947 г.), старо име: село Хасаново, ново име: село Ловец, община Върбица, област Шумен

Източници